Graceville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Graceville (Florida)
Graceville (Minnesota)